Adolfsberg fkan syfta på:

 Adolfsberg, Helsingborg – stadsdel i Helsingborg
 Adolfsbergskyrkan
 Adolfsberg, Uppsala – bostadsområde i Storvreta
 Adolfsberg, Åmål – stadsdel i Åmål
 Adolfsberg, Örebro – stadsdel i Örebro
 Adolfsbergs distrikt
 Adolfsbergs församling
 Adolfsberg, Mosjö och Täby pastorat
 Adolfsbergs IK
 Adolfsbergs kyrka, Örebro
 Adolfsbergs sanatorium
 Trafikplats Adolfsberg
 Villa Adolfsberg –  vyggnad  på Kungsholmen, Stockholm